avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Site ou édifice 

 Stade du , à Bertoua, département de Lom-et-Djérem, région de l'Est, au Cameroun
Le stade du 20-Mai à Bertoua (Cameroun) a été nommé, tout comme les odonymes mentionnés dans la section suivante, en mémoire du référendum de « réunification », organisé par le président Ahmadou Ahidjo, qui mit fin au fédéralisme du pays le .

 Stade du 20 Mai, ancien nom du stade Tata Raphaël, dans la ville-province capitale de Kinshasa, en République démocratique du Congo  (alias Congo-Kinshasa, ex-Zaïre).
Le stade Tata Raphaël à Kinshasa (RDC) s'appelait initialement stade Roi Baudouin lorsqu'il fut renommé stade du 20-Mai par le maréchal Mobutu, pour marquer et rappeler la création du  Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) et la promulgation du Manifeste de la N'sele, le

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

Au Cameroun,

 Le  : Le référendum organisé par le président Ahidjo met fin au système fédéral ; le 20 mai devient la fête nationale du Cameroun. 

En République démocratique du Congo,

 Le  : Mobutu crée le  parti unique Mouvement Populaire de la Révolution () et promulgue le Manifeste de la N'sele pour légitimer et organiser sa dictature.

En France, 

 Le  : La commune de Vozelle, dans l'Allier, a été rattachée à Espinasse, par ordre royal sous le règne de Charles X.
 Le  : Le bombardement aérien allemand d'Abbeville dans la Somme, au début de la bataille d'Amiens, fait 107 victimes civiles.
 Le  : L'accident minier de Frugerès-les-Mines, en Haute-Loire, cause la mort de douze ouvriers.

Voir aussi les éventuels odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

En espagnol, « 20 de Mayo » ou « Veinte de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 20 de Mayo », à Ocoyoacac, dans l'État de Mexico.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des édifices

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
20